Temperley puede referirse a:

Temperley, localidad del Gran Buenos Aires, Argentina; 
Club Atlético Temperley, club de fútbol de dicha localidad;  
Estación Temperley, importante estación ferroviaria ubicada en la localidad homónima, en el partido de Lomas de Zamora; 
Deportivo Temperley, club de fútbol de Arequipa; 
Jorge Ernesto Pérez Millán Temperley (1899-1925), miembro de la Liga Patriótica Argentina; o
George Temperley (1823-1900), textilero estanciero del siglo XIX, fundador de la actual localidad de Temperley.